Liga Europy UEFA 2010/2011 – 40. sezon drugich pod względem prestiżu międzynarodowych rozgrywek klubowych federacji piłkarskich zrzeszonych z UEFA, po raz 2. przeprowadzanych pod nazwą Ligi Europy UEFA (wcześniej jako Puchar UEFA) w formacie wprowadzonym w 2009.

Finał został rozegrany 18 maja 2011 na obiekcie Aviva Stadium w Dublinie, a zwycięzcą zostało FC Porto po wygranej 1:0 nad SC Braga.

Podział miejsc w rozgrywkach 

W fazie kwalifikacyjnej edycji 2010/2011 Ligi Europy weźmie udział 161 zespołów z 53 federacji piłkarskich zrzeszonych w UEFA. Zespoły zostały przydzielone do danych rund tej fazy zgodnie z rankingiem współczynników ligowych UEFA z 2009. W rundzie play-off kwalifikacji dołączy do nich 10 drużyn, które odpadły w III rundzie kwalifikacyjnej Ligi Mistrzów. Miejsce w fazie grupowej miały zagwarantowane drużyny, które odpadły w fazie play-off Ligi Mistrzów oraz obrońca tytułu (zwycięzca edycji 2009/2010). W 1/16 finału zagrają również zespoły, które zajęły 3. miejsca w fazie grupowej Ligi Mistrzów.

Łącznie w rozgrywkach edycji 2010/2011 Ligi Europy wezmą udział 194 drużyny.

Prawo udziału w rozgrywkach można uzyskać poprzez:
 zajęcie odpowiedniego miejsca w tabeli ligowej (najwyższe pozycje za miejscami uprawniającymi do gry w Lidze Mistrzów UEFA – z wyjątkiem Liechtensteinu),
 zwycięstwo lub udział w finale pucharu krajowego,
 zwycięstwo w edycji 2009/2010 Ligi Europy UEFA (jeśli zdobywca tego trofeum nie uzyskał miejsca w Lidze Mistrzów lub Lidze Europy UEFA 2010/2011 dzięki pozycji zajętej w tabeli ligowej),
 zajęcie jednego z 3 najwyższych miejsc w rankingu Fair Play UEFA.

Uczestnicy 

Lista uczestników Ligi Europy UEFA 2010/2011 z wyszczególnieniem rund, w których dane drużyny rozpoczynają udział w rozgrywkach.

Oznaczenia:
 P1 – zdobywcy pucharu krajowego,
 P2 – finaliści pucharu krajowego,
 L2, L3, L4, L5, L6, L7 – drużyny, który zajęły odpowiednie miejsca w ligach krajowych,
 LP-1 – drużyny, które wygrały baraże (mecze) o udział w Lidze Europy UEFA,
 FP – drużyny, które wywalczyły miejsce dzięki rankingowi Fair Play UEFA,
 LMU – drużyny, które odpadły z Ligi Mistrzów UEFA,
 OT – obrońca tytułu (zwycięzca edycji 2009/2010).

Terminy losowań i meczów 
Wszystkie losowania odbędą się w Nyon (Szwajcaria) w głównej siedzibie UEFA z wyjątkiem fazy grupowej, która odbędzie się w Monako (w dzień meczu o Superpuchar Europy).

Terminy losowań

Terminy meczów

Faza kwalifikacyjna

I runda kwalifikacyjna 

Do startu w I rundzie kwalifikacyjnej uprawnione są 52 drużyny, z czego 26 jest rozstawionych. Losowanie odbyło się 21 czerwca 2010 w Nyonie (godz. 13:00). Pierwsze mecze rozegrane zostaną 1 lipca, rewanże – 8 lipca 2010.

II runda kwalifikacyjna 

Do startu w II rundzie kwalifikacyjnej uprawnionych jest 80 drużyn (w tym 26 zwycięzców I rundy), z czego 40 jest rozstawionych. Losowanie odbyło się 21 czerwca 2010 w Nyonie (godz. 13:00). Ponieważ pary I i II rundy kwalifikacyjnej losowane były tego samego dnia, przyjęto założenie, że wszystkie rozstawione drużyny z I rundy wygrają swoje mecze, jeśli zaś nie – zwycięska drużyna nierozstawiona przejmuje współczynnik pokonanego. Pierwsze mecze rozegrane zostaną 15 lipca, rewanże – 22 lipca 2010.

 drużyny, które awansowały z I rundy kwalifikacyjnej

III runda kwalifikacyjna 

Do startu w III rundzie kwalifikacyjnej uprawnionych jest 70 drużyn (w tym 30 zwycięzców II rundy), z czego 35 jest rozstawionych. Losowanie odbędzie się 16 lipca 2010 w Nyonie (godz. 13:30). Ponieważ nie są jeszcze wówczas znane wyniki meczów II rundy, przyjęto założenie, że wszystkie rozstawione drużyny z II rundy wygrają swoje mecze, jeśli zaś nie – zwycięska drużyna nierozstawiona przejmuje współczynnik pokonanego. Pierwsze mecze rozegrane zostaną 29 lipca, rewanże – 5 sierpnia 2010.

 drużyny, które awansowały z II rundy kwalifikacyjnej

Runda play-off 

Do startu w rundzie play-off uprawnione są 74 drużyny (w tym 35 zwycięzców III rundy kwalifikacyjnej Ligi Europy i 15 przegranych III rundy kwalifikacyjnej Ligi Mistrzów), z czego 37 będzie rozstawionych. Losowanie odbędzie się 6 sierpnia 2010 w Nyonie (godz. 13:30). Pierwsze mecze rozegrane zostaną 19 sierpnia, rewanże – 26 sierpnia 2010.

 drużyny, które awansowały z III rundy kwalifikacyjnej

 drużyny, które odpadły w III rundzie kwalifikacyjnej do LM

 jedna gwiazdka – wynik w dogrywce
 dwie gwiazdki – wynik w rzutach karnych
 trzy gwiazdki – wygrana dzięki bramkom na wyjeździe

Faza grupowa 

Do startu w fazie grupowej uprawnionych będzie 48 drużyn (w tym: obrońcy tytułu, 37 zwycięzców rundy play-off Ligi Europy i 10 przegranych rundy play-off Ligi Mistrzów). W trakcie losowania zespoły zostaną rozdzielone na 4 koszyki, następnie rozlosowane i podzielone na 12 grup po 4 drużyny każda. Do jednej grupy nie mogą trafić drużyny z tego samego koszyka i federacji.

Wszystkie zespoły zagrają ze sobą dwukrotnie – po 2 najlepsze z każdej grupy awansują do fazy pucharowej.
Zasady ustalania kolejności w tabeli:
 liczba zdobytych punktów w całej rundzie;
 liczba punktów zdobyta w meczach bezpośrednich;
 różnica bramek w meczach bezpośrednich;
 różnica bramek w meczach bezpośrednich – podwójne liczenie bramek zdobytych na wyjeździe;
 różnica bramek w całej rundzie;
 liczba zdobytych bramek w całej rundzie;
 współczynnik drużyny z poprzednich 5 sezonów.

Na żółtym tle przedstawiono drużyny, które awansowały z rundy play-off Ligi Europy.
Na zielonym tle przedstawiono drużyny, które przegrały w rundzie play-off Ligi Mistrzów.

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Grupa E

Grupa F

Grupa G

Grupa H

Grupa I

Grupa J

Grupa K

Grupa L

Faza pucharowa 

Do startu w fazie pucharowej uprawnione będą 32 drużyny:
 12 zwycięzców fazy grupowej Ligi Europy,
 12 drużyn, które zajęły 2. miejsca w fazie grupowej Ligi Europy,
 8 drużyn, które zajęły 3. miejsca w fazie grupowej Ligi Mistrzów.

W tej fazie do dalszych etapów turnieju przechodzą zwycięzcy poszczególnych dwumeczów.

1/16 finału 
Zwycięzcy fazy grupowej Ligi Europy oraz 4 najlepsze z zespołów, które zajęły 3. miejsca w fazie grupowej Ligi Mistrzów zostaną rozlosowani przeciwko zespołom, które zajęły 2. miejsca w fazie grupowej Ligi Europy oraz pozostałym drużynom, które zajęły 3. miejsca w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Drużyny z tych samych federacji oraz grup nie mogą zostać zestawione w jednej parze.

 gwiazdka(*)- wyniki pierwszego meczu

1/8 finału 
Od tej rundy pary zostaną rozlosowane niezależnie od przynależności drużyn do poszczególnych federacji oraz pozycji zajętej w fazie grupowej.

Ćwierćfinały

Półfinały

Finał 
Mecz finałowy został rozegrany na obiekcie Aviva Stadium w Dublinie 18 maja 2011 roku.

ZDOBYWCA LIGI EUROPY 2010/2011

FC PORTO DRUGI TYTUŁ

Zobacz też 
 Liga Mistrzów UEFA (2010/2011)
 Liga Europy UEFA (2011/2012)

Przypisy 

Liga Europy UEFA (2010/2011)